Elva Sports Cars foi uma empresa inglesa de automóveis esportivos, situada em Hastings, Inglaterra; foi fundada no ano de 1955 por Frank G. Nichols. O nome Elva vem do francês “elle va” (‘ele vai”), após o fracasso do distribuidor americano a empresa foi vendida para a empresa "Trojan" em 1961. A produção dos seus automóveis se encerrou em 1968.

História 

Em 1947 Frank Nichols deixou o exército com muita gratidão e com uma nova habilidade a mecânica, ele comprou uma pequena oficina para o seu novo negocio na cidade de Westham, neste início ele teve um considerado sucesso.

Logo após algum tempo neste lugar ele precisa se mudar para uma oficina maior, e se instala em London Road, Bexhill onde fez um bom motor esportivo. Bexhill (Sussex), Inglaterra foi a responsável pela primeira corrida em uma estrada pública. Depois de adquirir experiência em um Lótus VI, ele adquiriu a CSM de Mike Chapman (sem relação com Collin), assim alcançando alguns êxitos notáveis, atraiu a atenção de alguns espirituosos entusiastas. Ele foi astuto em perceber que este pequeno carro poderia ser melhorado em sua potência, e em pouco tempo já estava produzindo um chassi semelhante mas melhorado.

"Elva fez um Negócio", com este slogan estava lançada a campanha publicitária da empresa, após ter produzido muitos carros esportivos e carros de fórmula juniores, muitas foram bem sucedidas, nos Estados Unidos foi sugerido a Elva Engenharia o lançamento de um protótipo de carro esportivo, e assim era lançado o  Elva Courier no início de 1958.

Archie Scott dos Estados Unidos, apresentou a Frank G. Nichols um jovem recém formado em administração financeira, chamado Peter Nott, que com o apoio financeiro de uma distribuidora americana, pretendiam concretizar o protótipo. Assim construíram de maneira quase artesanal na sede da Elva o seu protótipo, o motor era um MGA 1500cc, unidade essa com caixa de câmbio, os três primeiros modelos correram em um clube no Reino Unido. Já o restante da produção foi embarcada para os Estados Unidos, com o aumento da demanda foi necessário construir uma nova fábrica esta instalada em Hastings, então logo veio a melhoria do Elva Courier, o Mk. II Courier, também conhecido como Courier Spyder. Houve varias mudanças de estilização, e a produção continuou em forma de “kits” para evitar a taxação fiscal. Satisfazendo assim o mercado domestico, o carro era plenamente montado em apenas 18 horas.

O tão almejado Courier Spyder não teve sorte ao chegar nos Estados Unidos, ficando o estoque enviado barrado nas docas de Nova York. Apesar de a Elva ter tentado desesperadamente sanar a situação, ela não teve outra saída, teve de fazer uma liquidação voluntária da carga enviada. Como resultado a Trojan Limitada comprou os direitos de produção do Courier, assim fazendo o modelo em 1961.

Neste momento Carl Haas ficou estreitamente associado a Elva, ajudando a restabelecer Frank Nichols e uns poucos funcionários, na cidade de Rye, para a produção de carros de corrida esportiva e os modelos da fórmula juniores, enquanto alguns Couriers eram acabados na fábrica de Hastings. Onde a Lambretta-Trojan possuía maciças instalações na cidade de Croydon foi feita uma expansão devido o infortúnio acometido à Elva, eles viram a oportunidade de lucrar com aquele lindo carro esportivo, e em seguida fizeram uma revisão de chassis, realizada na nova linha de montagem em Purley Way.

Os próximos lançamentos da Elva sob domínio da Trojan foram os modelos Mk. III Courier e o Mk. IV, os dois modelos, exibidos na exposição de RAC Country Club, na cidade de Epsom em setembro de 1962.

No mês de abril de 1963 quando a produção do Mk. III já atingia as 80 unidades, a empresa anuncia o desenho do novo Mk. IV Roadster, este novo lançamento tinha corpo e estéticas bem diferentes dos outros modelos já produzidos, contava ainda com a opção de “thu-track” com suspensão totalmente independente, eram oferecidos com motores MGB de 1798cc ou com um motor Ford 1500GT. Em outubro de 1963 ele foi anunciado como o primeiro a atingir os 130 Km/h com suspensão independente nas quatro rodas, vendido por apenas £$ 1000,00 (Mil Libras), incluindo impostos.

A Elva vai ser muito lembrada também belo belíssimo Elva-BMW Coupé GT 160, apenas três foram produzidos, e mostrados em um evento chamado "64 Earls Courte e Tourin Motor Show". A Trojan voltou a sua atenção para Bruce McLaren, e um acordo com a Elva para a produção de um carro McLaren. Mas ao longo do ano seguinte o nome Elva foi substituído pelo nome Trojan, focando a produção para os campeonatos de F1.

No entanto o Courier não estava morto, e Ken Sheppard assumiu a missão de fazer os últimos 38 carros, e eles foram sem dúvida os melhores Mk. IV já produzidos pela Elva. As peças e serviços foram encomendadas de Tony Ellis de Eaton, o último modelo Mk. IV que saiu da linha de montagem recebeu a denominação de Cougar, tinha um motor Ford V6 muito potente, era estável e rápido nas velocidades altas.

Fonte: Roger A. Dubar História européia dos automóveis.

Ligações externas 
 Página oficial da Elva (em inglês)

Fabricantes de automóveis do Reino Unido